Canki ima više značenja:
 Canki (Krotone)
 Canki (Verona)
 Canki (Vičenca)